Rubanda (district), district in Oeganda
 Rubanda (plaats), stad in Oeganda, hoofdplaats van bovenstaand district